Krumschnabel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Krumschnabel (* 1965), österreichische Politikerin (VT), Landtagsabgeordnete in Tirol
 Martin Krumschnabel (* 1962), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker („Die Parteifreien“)